17 февраля 2009 года Ян Марек стал первым игроком в КХЛ, кому удалось набрать 70 очков за один регулярный сезон, а завершил сезон Марек со 72 баллами за результативность.
К концу сезона 2021/22 игроки 12 раз преодолевали отметку в 70 очков за сезон. Этого результата добились 7 хоккеистов, представляющих 6 разных команд.

Интересные факты
 Начиная с сезона сезона 2008/09, во всех сезонах хотя бы один игрок смог набрать 60 очков и более.
 Самое большое количество игроков, набиравших не менее 70 очков за сезон, оказалось в сезонах 2016/17 - 4.
 Рекордное количество очков за сезон набрал Сергей Мозякин - 85 (48+37, сезон 2016/17).
 Два игрока сумели более 5 раз набрать 60 и более очков за сезон: Сергей Мозякин (7 раз), Александр Радулов    (6 раз).

Достижения команд
В сезоне 16-17 3 игрока СКА набрали 70 и более очков, что является лучшим результатом по количеству хоккеистов 1 команды в истории КХЛ

70 и более очков за сезон

<p style="font-size: 90%;">''Легенда:    С = Страна; А = Амплуа игрока; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки;

См. также 
 Список хет-триков КХЛ
 Неиспользуемые номера КХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ